Abdelkrim Latrèche (1957-), entraîneur de football algérien
Alim Latrèche (1979-), escrimeur handisport français
Bilel Latreche (1986-), boxeur algérien
Farid Latreche (v.1961-), judoka algérien
Mohamed Ennacer Latrèche (1956-), militant de l'islam politique franco-algérien
Sabrina Latreche (1993-), joueuse algérienne d'échecs